Frozen steht für:

 Frozen (Lied), Lied von Madonna
 Frozen (Band), spanische Black-/Death-Metal-Band
 Frozen – Etwas hat überlebt, Science-Fiction-Thriller (2009) mit Val Kilmer (Originaltitel: The Thaw)
 Frozen – Eiskalter Abgrund, US-amerikanischer Thriller (2010) von Adam Green
 Frozen (2007), indischer Film
 Die Eiskönigin – Völlig unverfroren (Original: Frozen), US-amerikanischer Animationsfilm (2013) von Walt Disney Pictures
 Die Eiskönigin II, US-amerikanischer Animationsfilm (2019) von Walt Disney Pictures
 Frozen – Tod im Eis, deutscher Roman von Jens Schumacher
 Frozen Lake, See der Antarktis
 Frozen Memories, Telenovela
 Frozen Zone, Zeitraum in der Informationstechnik

frozen ist der Nickname folgender Personen:
 David Čerňanský (* 2002), slowakischer E-Sportler